Филипп VI:
 Филипп VI де Валуа (1293—1350) — король Франции с 1328 года, первый из династии Валуа.
 Филипп VI де Бурбон (род. 1968) — король Испании с 2014 года.
 Филипп VI, герцог Бургундии (1578—1621) — более известен как Филипп III, король Испании и Филипп II, король Португалии.